Tremembé (gemeente), een Braziliaanse gemeente in de staat São Paulo
 Tremembé (volk), een inheems Braziliaans volk uit de staat Ceará